<noinclude>

Константин Квашнін:
 Квашнін Костянтин Павлович (1899-1982) — радянський спортсмен, футболіст і тренер.
 Квашнін Костянтин Сергійович (1914-1966) — радянський робітник-авіабудівник, Герой Соціалістичної Праці (1961).
Сторінки зі списками однофамільців-тезок